Libyen-Affäre steht für folgende Vorgänge:

 Libyen-Affäre (Deutschland), Ausbildungsaktivitäten von Angehörigen deutscher Sicherheitskräfte in Libyen
 Libyen-Affäre (Frankreich), finanzielle Unterstützung des Präsidentschaftswahlkampfs von Nicolas Sarkozy durch Muammar al-Gaddafi
 Libyen-Affäre (Schweiz), Verhaftung eines Sohnes von Muammar al-Gaddafi in Genf und anschließende bilaterale Schwierigkeiten und Geiselnahme